

Religia 
 Wielka Droga (Mahajana) – kierunek buddyzmu

Integralne części wsi w Polsce 
 wg TERYT jest ich 7

 Wielka Droga – część wsi Lipnica Murowana w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Wielka Droga – część wsi Borzęcin w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Borzęcin
 Wielka Droga – przysiółek wsi Kaszów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Wielka Droga – część wsi Wola Skrzydlańska w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Wielka Droga – część wsi Pojałowice w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Wielka Droga – część wsi Wierzbanowa w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Wielka Droga – część wsi Szczytniki w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice